Amarant (kleurstof)
 Europese weg 123